Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу Суарес не брала участі. Руано Паскуаль грала в парі з Кончітою Мартінес і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі пару Івета Бенешова і Квета Пешке з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Charleston Open
Family Circle Cup, парний розряд